XM, что означает «расширенный модуль» (), является типом аудиофайла, созданный демогруппой Triton для трекера FastTracker 2. Формат XM поддерживает музыкальные инструменты с мультисэмплингом, объемность по громкости и панорамированию (). Также поддерживаются цикличное воспроизведение и простейшее сжатие. По сравнению с форматом MOD, в XM расширен список доступных эффектов и каналов, добавлена поддержка 16-бит и альтернативная таблица частот для портаменто.

Является основным форматом для большинства трекерной музыки.

Описание формата XM было опубликовано его автором Фредриком Хассом (также известным как Mr.H) в 1994 г. в простом текстовом файле XM.TXT. Этот файл сопровождал версию 2.08 трекера FastTracker 2, а также его последнюю известную бета-версию: 2.09b.

Формат XM неоднократно расширялся. Например, авторы ModPlug Tracker добавили поддержку сжатия 4-бит ADPCM, что позволяет уменьшить размер почти вдвое, почти без ущерба качеству звука. В 2006 г. авторы uFMOD представили урезанный формат XM (), в котором сокращены пустые заголовки для уменьшения размера файла. В этом же году опубликовано неофициальное описание формата XM, которое включает известные на тот момент расширения.

Также существует расширение OXM (oggmod), которое использует сжатие Vorbis.

Примечания

См. также 
 Трекерная музыка
 Чиптюн
 MOD
 S3M
 BASSMOD — Проприетарная библиотека для работы с .XM и XM-плеер

Ссылки 
 MilkyTracker — Бесплатный кросс-платформенный XM-плеер
  libmikmod — Бесплатная библиотека для проигрывания .XM
 ModPlug — Старый сайт ModPlug
 libmodplug — Бесплатная библиотека для проигрывания и конвертирования .XM-файлов

Форматы аудиофайлов
Демосцена
Чиптюн